Эмиль Кемени (; 13 января 1860, Пешт — 1 мая 1925, там же) — американский шахматист.

Спортивные достижения

Ссылки 
 
 Name Index to Jeremy Gaige’s CHESS TOURNAMENT CROSSTABLES С. 130

Шахматисты США